Der Name Menippe bezeichnet
 Menippe (Okeanide), eine Okeanide in der griechischen Mythologie
 Menippe (Nereide), eine Nereide in der griechischen Mythologie
 Menippe (Tochter des Peneios)
 Menippe (Tochter des Thamyris)
 Menippe (Mutter des Eurystheus)
 Menippe (Tochter des Orion)
 (188) Menippe, einen Asteroiden